Bernardo Hoyos puede referirse a:

 Bernardo Hoyos Pérez (1934-2012), periodista, locutor y presentador colombiano.
 Bernardo Hoyos Montoya (1934), sacerdote y político colombiano.
 Bernardo de Hoyos (1711-1735), sacerdote jesuita español proclamado beato.